Dixon steht für:

 Dixon (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Dixon (DJ) (Steffen Berkhahn; * 1975), deutscher DJ und Musiker
 Dixon (Motorrad), britischer Motorradhersteller
 Dixon Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dixon (Florida), im Walton County
 Dixon (Illinois), im Lee County
 Dixon (Greene County, Indiana)
 Dixon (Van Wert County, Indiana)
 Dixon (Iowa), im Scott County
 Dixon (Kalifornien), im Solano County
 Dixon (Kentucky), im Webster County
 Dixon (Michigan), im Alger County
 Dixon (Hinds County, Mississippi)
 Dixon (Neshoba County, Mississippi)
 Dixon (Missouri), im Pulaski County
 Dixon (Montana), im Sanders County
 Dixon (Nebraska), im Dixon County
 Dixon (New Mexico), im Rio Arriba County
 Dixon (Cleveland County, North Carolina)
 Dixon (Onslow County, North Carolina)
 Dixon (Van Wert County, Ohio)
 Dixon (Wood County, Ohio)
 Dixon (Oklahoma), im Seminole County
 Dixon (Pennsylvania), im Wyoming County
 Dixon (South Dakota), im Gregory County
 Dixon (Tennessee), im Wilson County – nicht mehr existent
 Dixon (Texas), im Hunt County
 Dixon (Wyoming), im Carbon County
 Dixon Acres, im Hinds County, Mississippi
 Dixon Estates, im Anne Arundel County, Maryland
 Dixon Hill, Stadtteil von Baltimore, Maryland
 Dixon Landing, im Brunswick County, North Carolina
 Dixon Manor, im Tuscaloosa County, Alabama
 Dixon Shop, im Cherokee County, Alabama
 Dixon Town, im Jessamine County, Kentucky
 Dixon County, Verwaltungseinheit in Nebraska

im NRHP gelistete Objekte:
 Dixon (Shacklefords), in Shacklefords, Virginia, ID-Nr. 04001539
 Dixon Building, in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 79001282
 Dixon County Courthouse, in Ponca, Nebraska, ID-Nr. 89002247
 Dixon Hall Apartments, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 84000225
 Dixon Mound, in Homer, Ohio, ID-Nr. 73001494
 Dixon Springs District, in Dixon Springs, Tennessee, ID-Nr. 75001788
 Dixon-Duncan Block, in Missoula, Montana, ID-Nr. 90000654
 Dixon-Globe Opera House-Robinson-Schwenn Building, in Hamilton, Ohio, ID-Nr. 00000799
 Dixon-Leftwich-Murphy House, in Greensboro, North Carolina, ID-Nr. 82003457
 Dixon-Markle House, in Aspen, Connecticut, ID-Nr. 87000165
 Dixon-Moore House, in Dallas, Texas, ID-Nr. 95000320

Siehe auch:
 Dixon Corner
 Dixon Crossroads
 Dixson Island, Antarktika
 Dixon Springs
 Dixon Township
 Mount Dixon
 Dickson
 Dikson
 Dixson